

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Muo“ beginnt.

Muo 



Muot 
 Muoth, Alvin (* 1965), Schweizer Musiker, Komponist, Dirigent und Sänger
 Muoth, Giacun Hasper (1844–1906), Schweizer Lehrer und Schriftsteller
 Muotka, Olli (* 1988), finnischer Skispringer
 Muotka, Silje Karine (* 1975), norwegisch-samische Politikerin